Tatton bezeichnet:

 Tatton (Cheshire East), eine Ortschaft in England
 Tatton (New South Wales), eine Ortschaft in Australien
 Tatton (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Tatton ist der Familienname folgender Personen:
 James Tatton (* 1978), englischer Snookerspieler